Gabrielle de Lioncourt est un vampire de fiction créé par la romancière américaine Anne Rice. Elle est la mère biologique de Lestat et la fille vampirique de ce dernier, « sa mère mortelle et son immortelle enfant ». Elle apparaît pour la première fois dans Lestat le vampire, deuxième tome des Chroniques des vampires. 

Grande et attirante, Gabrielle est blonde aux yeux bleu comme son fils et profite de son androgynie pour se travestir afin de découvrir plus facilement ses pouvoirs paranormaux dans le monde masculin du . Malgré sa grande indépendance d'esprit, elle partage avec Lestat une relation très intense et amoureuse au sens platonique.

Biographie de fiction

Vie humaine 
Gabrielle est née à Naples dans une famille italienne prospère. Après avoir fait des études, elle a voyagé et vécu dans de nombreuses villes d'Europe. Elle s'est ensuite mariée très jeune au marquis d'Auvergne puis a donné naissance à huit enfants, dont trois seulement ont survécu. Parmi eux, le plus jeune, appelé Lestat, est devenu son préféré. Ils partagent tous les deux un lien spécial : ils ont été tous deux pris au piège dans un endroit qu'ils détestaient et ont lutté sans cesse pour s'en échapper. Gabrielle est froide et insensible. Elle était la seule personne éduquée dans sa famille et elle lisait des livres tous les jours, mais elle n'a pas eu la patience d'apprendre à ses fils à lire ou à écrire quoi que ce soit. Au fil des ans, elle vend deux bijoux qu'elle tient de sa grand-mère italienne dans le but d'aider Lestat, la seule personne qu'elle aime et dont elle s'occupe. Elle a vécu sa vie à travers lui ; il était sa partie masculine. Sa santé a décliné rapidement en raison d'hivers rudes et de ses accouchements multiples, puis d'une tuberculose. Elle a financé le voyage de Lestat à Paris avec son ami Nicolas de Lenfent en lui donnant des pièces d'or. À Paris, Lestat devient acteur et il y est plus heureux que jamais chez lui. Il envoie plusieurs lettres à sa mère, lui racontant sa vie à Paris. Elle encourage sa carrière d'acteur, ce qui lui donne beaucoup de force. Elle lui cache soigneusement le déclin de sa santé en déclin. Lestat a beaucoup de reconnaissance pour tout ce qu'elle a fait pour lui au fil des ans. Lestat, une fois transformé en vampire par Magnus, hérite d'une richesse presque inépuisable lorsque Magnus se suicide en s'immolant par le feu. Lestat rembourse ceux qui l'ont aidé. Pour cacher la vérité à sa mère, Lestat lui raconte avoir voyagé aux Bahamas, y avoir épouser une femme très riche. Intriguée, Gabrielle se rend à Paris pour y voir son fils avant de mourir. Lestat se rend auprès de sa mère lors de sa deuxième nuit à Paris et essaye de lui cacher la vérité, mais elle la découvre en examinant de plus près l'apparence changée de Lestat. Quand Gabrielle a commencé à mourir juste en face de lui, Lestat, désespéré, fait de sa mère un vampire. Gabrielle devient donc un vampire la même année que son créateur et fils, en 1780.

Vie de vampire 
Lestat est maintenant le créateur, le parent et l'enseignant, tandis que Gabrielle est la novice, l'enfant et l'élève. Lestat l’emmène dans sa tour où ils vivent heureux pendant des mois. Les choses changent cependant lorsque Lestat détruit le culte satanique dirigé par Armand, fonde un théâtre et fait de Nicolas de Lenfent un vampire. Après cela, Lestat et Gabrielle font le tour du monde. Gabrielle devient de plus en plus distante et froide envers son fils. Ils se séparent finalement en Égypte juste après la Révolution française. Gabrielle se rend dans les jungles profondes de l'Afrique et Lestat s'enferme sous terre pour dormir pendant deux ans. Gabrielle part explorer le monde par elle-même durant les deux cents années suivantes. Elle ne réapparaît qu'en 1985. Elle est là pour aider son fils à lutter contre Akasha et pour sauver le monde. Pendant ces années, elle a développé un léger lien avec Marius de Romanus, mais rien n'en a résulté et elle s'est ensuite à nouveau éloignée de tout le monde. Gabrielle refait surface après Memnoch le démon, dans Armand le vampire alors que Lestat est plongé dans un sommeil catatonique.

Représentation dans d'autres médias 
Le personnage de Gabrielle de Lioncourt a été interprété par : 
  dans la comédie musicale  créée par Elton John et Bernie Taupin (2005).

Notes et références

Notes

Références 

Personnage des Chroniques des vampires
Personnage de fiction italien
Vampire de fiction
Immortel de fiction
Personnage de fiction possédant une force surhumaine
Personnage de fiction pouvant se déplacer à une vitesse surhumaine
Personnage de fiction qui peut guérir rapidement
Personnage de fiction créé en 1985

en:List of The Vampire Chronicles characters#Gabrielle de Lioncourt